Cafelândia ist der Name mehrerer Gemeinden in Brasilien:

 Cafelândia (Paraná)
 Cafelândia (São Paulo)